Аттилио Вивиани (); () — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «». Младший брат профессионального велогонщика Элиа Вивиани.

Карьера

Достижения

Трек 

 2014
 1-й  Чемпион Европы — Скрэтч (юниоры)
 1-й  Чемпион Италии — Командный спринт  (юниоры)
 2018
 3-й Чемпионат Италии — Омниум
 3-й Чемпионат Италии — Мэдисон 
 4-й Чемпионат Европы — Гонка на выбывание

Шоссе 

 2015
 1-й Trofeo Lampre 
 3-й Coppa Comune di Livraga 
 2016
 1-й Coppa Ardigò 
 1-й Trofeo Lampre 
 2-й Coppa Belricetto 
 3-й Coppa 1° Maggio 
 3-й Mémorial Guido Zamperioli 
 2017
 3-й Circuit de Sant'Urbano 
 2019
 1-й Схал Селс
 1-й Mémorial Vincenzo Mantovani 
 1-й Mémorial Gianni Biz 
 2-й Coppa San Bernardino
 2-й La Bolghera 
 2-й Circuito del Termen 
 2-й Trophée Stefano Fumagalli 
 2-й Gran Premio d'Autunno 
 3-й Trofeo Papà Cervi
 2020
 1-й — Этап 3 La Tropicale Amissa Bongo

Примечания

Ссылки 
  Вивиани, Аттилио на FirstCycling
 Вивиани, Аттилио Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Италии